Со́лнцевский проспе́кт (название 26 ноября 1984 года) — проспект в Западном административном округе города Москвы на территории района Солнцево. Проходит от улицы Богданова до Волынской улицы параллельно улице Авиаторов. В районе дома № 15 слева к нему примыкает улица Главмосстроя, а справа — улица Щорса. Нумерация домов начинается от улицы Богданова и отличается от принятой в Москве — нечётные номера домов располагаются справа при движении от начала проспекта.

Происхождение названия 
Проспект назван, как одна из центральных магистралей Солнцева.

История 
Образован 26 ноября 1984 года на месте улиц Кирова и Куйбышева, названных в память о советских государственных деятелях Сергее Кирове и Валериане Куйбышеве, города Солнцево, вошедшего в 1984 году в состав Москвы.

Транспорт 
 Ближайшая станция метро — «Солнцево»
 Автобусы 32, 459, 686, 689, 695, 707, 729, 752, 862

Примечания

Ссылки